Orcianesi – abitanti di Orciano Pisano
Orcianesi – abitanti di Orciano di Pesaro
Orcianesi – abitanti di Santa Luce Orciano